Okavango – folyó Angolában, Namíbiában és Botswanában
 Okavango-delta – az Okavango Kalahári-sivatagba ömlő torkolata
 Okavango-medence – lefolyástalan medence Botswanában, ide ömlik az Okavango az Okavango-deltán keresztül 
 Kavango-régió (Okavango-régió) – Namíbia 13 régiójának egyike